Schuth est un patronyme porté notamment par :

 Johnny Schuth (1941-), footballeur français ;
 Philippe Schuth (1966-2002),footballeur français.